LP Волос Вероники () — тройная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 1579 световых лет (около 484 парсеков) от Солнца.

Пара первого и второго компонентов — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW). Видимая звёздная величина звезды — от +13,37m до +12,76m. Орбитальный период — около 0,3379 суток (8,1104 часа).

Характеристики 
Первый компонент — оранжевый или жёлтый карлик спектрального класса G9, или K4. Масса — около 0,86 солнечной, радиус — около 1,25 солнечного, светимость — около 1,035 солнечной. Эффективная температура — около 5199 K.

Второй компонент — оранжевый карлик спектрального класса K. Масса — около 0,2 солнечной. Эффективная температура — около 4852 K.

Третий компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 0,115 солнечной. Орбитальный период — около 10,09 года.

Примечания